Шелковско́й райо́н (устар. Шелко́вский район; ) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Чеченской Республики Российской Федерации.

Административный центр — станица Шелковская.

География 
Район находится в северо-восточной части Чеченской Республики. Граничит с Грозненским, Гудермесским (на юге, по реке Терек) и Наурским (на западе) районами Чечни, а также с Хасавюртовским, Бабаюртовским, Кизлярским, Тарумовским и Ногайским районами Дагестана.

Самый крупный район Чечни. Общая площадь территории составляет 3000,10 км²  (по другим данным — 2997,77 км²).

Протяжённость с юга на север 60 км, с запада на восток — 75 км. Имеются месторождения нефти и строительных материалов.

Территория района представляет собой Затеречную равнину, простирающейся по левому берегу реки Терек, с общей длиной в 623 км. и 120 - 150 км по территории Чеченской Республики.

В пределах района почва каштановая, светло-каштановая, пески и комплекс луговых и аллювиальных почв.

Единственная река протекающая по территории района - Терек. Река протекает вдоль южной и восточной части района с протяжностью 86 км. и заполняет естественную сеть каналов оросительных систем: Наурско – Шелковской и Сулла – Чубутлинской, расположенных также в близи южной и восточной границы района.

На территории Шелковского района располагается озеро Будары, относящееся к заповедной зоне с площадью 900 га, источником водоснабжения которой служит канал им. Куйбышева Наурско–Шелковской оросительной системы.

Также район относится к лесодефицитным с низким уровнем лесистой местности (всего 5%).

История 

До создания района его территория входила в состав Кизлярского отдела Терской области. С возникновением Терской губернии в начале 1921 года отдел вошёл в её состав как Кизлярский уезд.

16 ноября 1922 года часть Кизлярского уезда как Кизлярский округ вошла в состав Дагестанской АССР. Однако территория нынешнего Шелковского района вошла в состав ДагАССР позже, 4 января 1923 года. Кизлярский уезд Терской губернии формально прекратил существование, по некоторым данным, 13 февраля 1924 года — вероятно, в связи с тем, что в рамках очередной крупной административно-территориальной трансформации на Кавказе (13 февраля 1924 года была образована Юго-Восточная область, куда вошла Терская губерния) был окончательно закрыт вопрос о возможном возвращении Кизлярского округа обратно в состав губернии, как это предлагалось в обращении, направленном 14 апреля 1923 года Терским губернским исполкомом во ВЦИК. Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1924 года территории, переданные ДАССР, были оставлены в её составе. Шелковской район как административная единица уже существовал к 1925 году, когда, есть сведения, в составе Дагестанской АССР был образован Кизлярский национальный округ (Ачикулакский, Караногайский, Кизлярский и Шелковской районы). В 1928—1929 годах Шелковской район был одним из кантонов Дагестанской АССР (см. Шелковской кантон).

С 1938 года по 1944 год район входил в состав Ставропольского края (до 1943 года — Орджоникидзевского края), будучи среди районов вновь образованного Кизлярского округа.

С 1944 года по 1957 год входил в состав Грозненской области.

В 1957 году территория нынешнего Шелковского района (в тот период поделённая на два района — собственно Шелковской и Каргалинский) была передана, вместе с соседним Наурским районом, восстановленной ЧИАССР. Абсолютное большинство населения этих районов на тот момент составляли русские. Чечено-Ингушская АССР после возвращения чеченцев и ингушей из депортации была восстановлена 9 января 1957 года, однако её территориальная конфигурация была в значительной степени иной, чем в момент упразднения (7 марта 1944 года). В частности, Пригородный район не был возвращён в состав республики и отошёл к Северо-Осетинской АССР. Также было запрещено селиться на территориях существовавших до депортации Галанчожского, Чеберлоевского, Шароевского районов и на некоторых территориях Итум-Калинского и Шатоевского районов. Передача в таких условиях населённых русскими и другими не-вайнахскими народами Наурского, Каргалинского и Шелковского районов, территория которых ранее принадлежала Ставропольскому краю, в состав ЧИАССР трактуется, в частности, В. А. Шнирельманом в качестве своего рода «компенсации» за территориальные потери, понесённые чеченцами и ингушами.

С 1957 года по 1991 год Шелковской район входил в состав ЧИАССР. 26 апреля 1962 года к Шелковскому району был присоединён Каргалинский район.

С декабря 1991 года, после распада ЧИАССР на Чеченскую и Ингушскую республики, и по настоящее время Шелковской район входит в состав Чечни.

Население 

 Национальный состав
Национальный состав населения района:

С 1991 года в Шелковском районе наблюдалось резкое сокращение численности русского населения. С начала 1990-х годов основными стимулами для отъезда русских являлись ухудшение экономической ситуации, разгул преступности и рост националистических настроений среди чеченского населения республики; при этом уже к началу Первой чеченской войны преступления против русскоязычных жителей стали массовыми. Целенаправленные насильственные действия в отношении нечеченского населения района — как русских, так и представителей других национальностей (например, ногайцев) — имели место повсеместно и носили, в конечном итоге, характер этнических чисток, в связи с чем впоследствии в отношении отдельных преступников были выдвинуты обвинения в геноциде (дело Рамзеса Гайчаева (Гойчаева) и Рустама Халидова, убивших 10 русских жителей станицы Червлённой). Были случаи обнаружения на территории Шелковского района массовых захоронений мирных жителей. Факты прямых преступлений против не-чеченского населения отмечались в Шелковском районе и после окончания активной фазы боевых действий во время Второй чеченской войны — в отношении русских и в отношении других этнических групп, в частности — аварцев (инцидент в станице Бороздиновской в июне 2005 года). В результате за период с 1989 года (последняя Всесоюзная перепись населения) по 2010 год (последняя проведённая на текущий момент Всероссийская перепись населения) абсолютная численность русских в районе сократилась почти в 5 раз, доля русских в населении района — почти в 6 раз.

Муниципально-территориальное устройство 

Шелковской район в рамках организации местного самоуправления включает 19 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 

В Шелковской район входят 25 населённых пунктов (все — сельские).

 Упразднённые населённые пункты
Также на территории Шелковского района ранее располагался ряд населённых пунктов, которые на сегодняшний день покинуты жителями (см. Большой Сары-Су, Кыстрлган, Сарсакай).

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Чечни
 Населённые пункты Чечни

Ссылки 
 Официальный сайт Шелковского муниципального района 

 
Появились в 1923 году в России
1923 год в Чечне
Районы, образованные в 1923 году